Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 8 et .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain Jack Sock, de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer et du Britannique Aljaž Bedene.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Daniel Muñoz de la Nava, Nicolás Almagro et Guido Pella.
 En simple, Dominic Thiem bat Nicolás Almagro en 3 sets et remporte le  de sa carrière.
 En double, la paire colombienne Cabal/Farah s'impose face à Íñigo Cervantes et Paolo Lorenzi 6-3, 6-0. Il s'agit de leur  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2016
Tennis en février 2016